Orange – międzynarodowa marka usług telekomunikacyjnych
 Orange – francuska spółka, właściciel marki Orange
 Grupa Orange
 Orange Polska, dawniej Telekomunikacja Polska
 Orange – sieć telefonii komórkowej w Polsce, której operatorem jest PTK Centertel
 Orange Amplification – producent wzmacniaczy gitarowych
 Orange – rzeka w Republice Południowej Afryki, Namibii i Lesotho
 Orange – miasto na południu Francji
 Orange – stolica tytularna w Kościele katolickim
 Orange – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Orange – manga napisana i ilustrowana przez Ichigo Takano kierowana zarówno do młodszych jak i starszych czytelników

 Miejscowości w USA
 Orange – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Orange – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Orange – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Orange – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin, w granicach powyższego miasta
 Orange – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Orange – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Orange – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Orange – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Orange – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Orange
 Orange – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Orange – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Orange
 Orange – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau

 Gminy w USA
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Orange (ang. Orange Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Orange (ang. Orange Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 8 hrabstw w USA
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Vermont
 hrabstwo Orange (ang. Orange County) – w stanie Wirginia